Pojem Javorník je nejednoznačný a může se jednat:

lidské sídlo
 Javorník (okres Benešov), též Javorník u Vlašimi – obec v okrese Benešov
 Javorník (okres Hodonín), též Javorník nad Veličkou – obec v okrese Hodonín
 Javorník (okres Jeseník), též Javorník ve Slezsku – město v okrese Jeseník
 Javorník (okres Svitavy), též Javorník u Svitav – obec v okrese Svitavy
 Javorník (okres Ústí nad Orlicí), též Javorník u Vysokého Mýta – obec v okrese Ústí nad Orlicí

část obce
 Javorník (Čtyřkoly) – část obce Čtyřkoly v okrese Benešov
 Javorník (Dlouhý Most), též Javorník u Dlouhého Mostu – část obce Dlouhý Most v okrese Liberec
 Javorník (Proseč pod Ještědem), též Javorník u Českého Dubu – část obce Proseč pod Ještědem v okrese Liberec
 Javorník (Rudník), též Javorník v Krkonoších – část obce Rudník obec v okrese Trutnov
 Javorník (Vacov), též Javorník u Stach – část obce Vacov v okrese Prachatice

hora, vrchol, pohoří
 Javorník (Šumava) – hora 1067 m v pohoří Šumava
 Javorník (Ještědsko-kozákovský hřbet) – vrchol 684 m ležící v Rašovském hřbetu cca 8 km jihovýchodně od Ještědu
 Javorník (Bílé Karpaty) – hora 782 m v severní části Bílých Karpat
 Javorník (Svitavská pahorkatina) – vrch 561 m západně od České Třebové
 Javorník (Poloniny) – horský hřbet a hora v okrese Užhorod v Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 Veľký Javorník – nejvyšší vrchol pohoří Javorníky na Slovensku
 Velký Javorník – hora o výšce 918 m ve Veřovických vrších
 Malý Javorník (více lokalit)
 Kelčský Javorník – hora o výšce 864 m v Hostýnsko-vsetínské hornatině

přírodní rezervace
 Kelčský Javorník
 Malý Javorník (přírodní rezervace)

folklorní soubor
 Javorník (soubor)

Související články 
 Javorníky – pohoří v Karpatech na česko-slovenské hranici
 Javornice – více různých významů
 Javor – více různých významů

Externí odkazy